Brünnelibach ist ein Gewässername im Kanton Zürich:

 Brünnelibach (Näfbach), rechter Zufluss des Näfbachs (zur Töss) bei Reutlingen (Winterthur), Bezirk Winterthur
 Brünnelibach (Töss), linker Zufluss der Tösss bei Kollbrunn (Zell), Bezirk Winterthur

Siehe auch:
 Brunnenbach
 Brunnenbächli